Johann Trefurt ist der Name folgender Personen:

* Johann Heinrich Christoph Trefurt (1806–1852), deutscher Mediziner und Hochschullehrer
 Johann Philipp Trefurt (1769–1841), deutscher lutherischer Theologe